POC steht für:
 Phone Operation Center, mobiles Funktelefonnetz für Großveranstaltungen
 Playoutcenter, zentrale Funktionseinheit des Digitalfernsehens
 Pocket Opera Company, Musiktheater in Nürnberg

PoC steht für:
 People of Color (auch POC), positiv konnotierter Begriff für nicht-weiße Menschen
 Percentage-of-completion method, Fertigstellungsgrad-Methode im Rechnungswesen
 Point-of-Care-Testing, medizinische Abkürzung für Testergebnisse vor Ort
 Point of Contact (oder Single Point of Contact), zentrale Anlaufstelle für ein bestimmtes Thema
 Ports of Call, maritimes Handelssimulationsspiel
 Proof of Concept, Machbarkeitsnachweis im Projektmanagement
 Push-to-Talk over Cellular, Standard, der schnelle und einfache Sprachkommunikation für Gruppen in Mobilfunknetzen beschreibt

Poc steht für

 den Atitlántaucher

Poc ist der Familienname folgender Personen:
 Pavel Poc (* 1964), tschechischer Politiker, MdEP

poc steht für:
 Pocomam-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache der Pocomames in Guatemala

Abkürzung